Aydemir ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname. Laut Namenswörterbuch des TDK hat Aydemir die Bedeutung „Hell wie der Mond und stark wie Eisen“.

Namensträger

Vorname 

 Aydemir Nemli (1929–2003), türkischer Fußballspieler und -trainer

Familienname 
 Christopher Aydemir (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Esma Aydemir (* 1992), türkische Leichtathletin
 Fatma Aydemir (* 1986), deutsch-türkische Journalistin und Schriftstellerin
 Furkan Aydemir (* 1996), türkischer Fußballspieler
 İbrahim Aydemir (* 1983), türkischer Fußballspieler
 İlkay Aydemir (* 1998), türkischer Stabhochspringer
 İmam Aydemir (* 1971), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Murat Aydemir (Autor), US-amerikanischer Androloge 
 Murat Aydemir (Musiker) (* 1971), deutsch-türkischer Musiker 
 Naz Aydemir (* 1990; auch Naz Aydemir Akyol), türkische Volleyballspielerin
 Selim Aydemir (* 1990), deutsch-türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname